Zlaoui est un nom est porté par plusieurs personnalités (par ordre alphabétique) :

 Ali Zlaoui, militant nationaliste et membre de la première assemblée constituante tunisienne ;
 Chahir Zlaoui, ancien PDG de la Banque franco-tunisienne ;
 Mohamed Ali Zlaoui, ancien président de la commission des litiges de la Fédération tunisienne de football ;
 Sidi Salah Zlaoui, ascète et saint patron de Béja.
 Mohamed Salah Zlaoui, Architecte et homme d'affaires tunisien.
 Leila Zlaoui, Conseillère auprès du Bureau du Vice Président pour la région MENA à la Banque mondiale

Références

Lien externe 
 

Homonymie de patronyme